Фёдор Фёдорович Черенко́в () — советский и российский футболист, полузащитник. Большую часть карьеры провёл в составе московского «Спартака», являясь рекордсменом клуба по сыгранным матчам. Сыграл 34 матча за сборную СССР.

Биография

Ранние годы 
Фёдор Черенков родился 25 июля 1959 года в Москве. Начал играть в футбол в команде районного ЖЭКа, где он проживал, участвуя в турнире «Кожаный мяч». Выступал на первенство города Москвы по мини-футболу, играя за среднюю школу № 811. На одной из игр его, вместе с двумя другими игроками, заметили селекционеры спортивного клуба «Кунцево», пригласившие их к себе. В «Кунцево» Черенков провёл два года, занимаясь у тренера Михаила Мухортова.

В 12 лет снялся в эпизоде детского фильма «Ни слова о футболе», где забивает гол «ножницами».

В 1971 году Мухортов направил Фёдора в футбольную школу московского «Спартака», к тренеру Анатолию Маслёнкину. В СДЮШОР «Спартак» Черенков провёл шесть лет, выступая под руководством Маслёнкина, а затем Владимира Игнатовича Чернышёва.

В 1977 году Черенков окончил СДЮШОР (впоследствии получившую его имя), на его выпускные игры приезжал руководитель команды Николай Петрович Старостин, который пригласил футболиста в дубль «красно-белых».

Клубная карьера 

В «Спартак» Черенкова взял Константин Иванович Бесков, который в конце 1970-х годов занимался обновлением состава команды. С первых матчей Черенков зарекомендовал себя как яркий и незаурядный футболист, с отличной техникой и видением поля. Фёдор быстро стал одним из ведущих игроков «Спартака», а после ухода из команды Юрия Гаврилова в 1985 году перенял у него роль ключевого организатора игры команды. На поле Черенков отличался редким комбинационным чутьём, точным и своевременным пасом, нестандартными действиями в атаке. Игра Черенкова принесла ему признание и любовь болельщиков.

В 1990 году на полгода уехал играть в «Ред Стар» (Париж, Франция). Однако в команде не прижился и уже весной 1991 года снова играл за «Спартак». Сезон 1992 года пропустил, но сезон 1993 года отыграл почти полностью. Последний матч сыграл в возрасте 34 лет 105 дней — 7 ноября 1993 года против «Ростсельмаша» (3:0 дома).

23 августа 1994 года в Москве на стадионе «Динамо» был организован прощальный матч Черенкова, где соперником выступила итальянская «Парма». Генеральным спонсором прощального матча выступила компания «МММ», подарив в перерыве матча Черенкову внедорожник Mitsubishi Pajero красно-белой расцветки.

Один из немногих игроков, которого уважали болельщики других клубов, в том числе болельщики извечных соперников: ЦСКА, «Динамо» (Москва) и «Динамо» (Киев).

С 1994 года — на тренерской работе в «Спартаке». В последние годы от тренерской деятельности отошёл, выступал в отдельных ветеранских командах.

Карьера в сборной 

Становясь лучшим футболистом страны, Фёдор Черенков тем не менее не всегда привлекался в главную команду страны. В его активе всего 34 игры за сборную и 12 забитых мячей. Валерий Лобановский, бывший главным тренером сборной СССР в 1986—1990 годах, часто строил костяк сборной из игроков киевского «Динамо», в рисунок игры которого игрок «Спартака», по мнению Лобановского, не всегда вписывался.

Болезнь 

С весны 1984 года у Черенкова диагностировали психическое расстройство, которое с тех пор обострялось весной и осенью, особенно по чётным годам, когда Черенков был вынужден ложиться на лечение. По воспоминаниям вратаря сборной СССР Вячеслава Чанова, первый приступ мании преследования у Черенкова произошёл в марте 1984 в Тбилиси перед ответным матчем 1/4 Кубка УЕФА 1983/84 с «Андерлехтом» (0:1). Вследствие периодических вспышек болезни яркие сезоны приходились у Черенкова на нечётные годы — 1985, 1987, 1989 — и он не попал ни на один чемпионат мира и Европы.

В начале 2000-х годов Черенков дважды пытался покончить жизнь самоубийством, приняв большую дозу успокоительного в результате депрессии. Врачи предположили, что это следствие частых микротравм головы, полученных при игре в футбол. В течение ряда лет периодически лечился стационарно в специализированных лечебных заведениях.

Смерть 
22 сентября 2014 года Черенков потерял сознание у своего подъезда по адресу улица Саморы Машела, д. 4, корп. 3. На машине скорой помощи он был доставлен в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у Черенкова гипотонию неясного генеза. Смерть была констатирована в 7:48 утра 4 октября 2014 года, на 56-м году жизни, её предположительная причина — опухоль головного мозга.

Гражданскую панихиду, состоявшуюся 7 октября в манеже в Сокольниках, посетили около 13,5 тысяч человек. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Память 
12 октября 2015 года был торжественно установлен памятник около стадиона «Открытие Банк Арена». Южная трибуна стадиона носит имя Фёдора Черенкова.

28 июня 2020 года на Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника Черенкову. Сбор средств на памятник болельщиками «Спартака» был начат в 2017 году, также средства на памятник перечисляли игроки и руководители клуба.

Вне футбола 

Был женат дважды. Первая супруга — Ольга, дочь — Анастасия (1980 г. р.), внучки — Алина, Александра. Вторая супруга Ирина, приёмный сын Денис.

Окончил Московский государственный горный университет, тема диплома — «Смоло-инъекционное упрочнение горных пород».

В массовой культуре 
Снимался в эпизодических ролях в художественном фильме «Ни слова о футболе», а также телесериалах «Воронины» (107-я серия — «Поездка к „Спартаку“») и «Счастливы вместе)» (181-я серия).

Футбольный турнир имени Ф. Черенкова 
С 1999 года в городе Ефремове Тульской области на стадионе «Химик» проходит футбольный турнир Фёдора Черенкова, который приезжал на этот турнир в качестве почётного гостя. Турнир обычно начинался с предоставления почётного права первого удара по мячу Фёдору Черенкову (в 2009 году в честь 10-летия турнира это право было предоставлено губернатору Тульской области Вячеславу Дудке и Фёдору Черенкову совместно). Обычно в турнире принимают участие команды «Спартак» (Москва), «Факел» (Воронеж), «Арсенал» (Тула), «Химик» (Новомосковск) и хозяева поля ефремовский «Меч».

Достижения и награды

Командные 
 Чемпион СССР (3): 1979, 1987, 1989
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 1980
 Обладатель Кубка Федерации футбола СССР: 1987
 Чемпион России: 1993
 Обладатель Кубка России: 1993/94
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 1993
 Чемпион Спартакиады народов СССР в составе сборной Москвы: 1979

Личные 
 Приз «лучшему футболисту СССР» (по результатам опроса еженедельника «Футбол») (2): 1983, 1989
 Номинант на «Золотой мяч (France Football)»: 1983 — 30-е место
 Приз «Верность клубу»: 1989
 Приз «Организатору атаки» (2): 1988, 1989
 Член клуба бомбардиров Григория Федотова: 141 гол
 Член «Клуба 100» российских бомбардиров: 141 гол
 Рекордсмен по количеству игр за московский «Спартак» — 515, в том числе по играм в чемпионате СССР/России — 398
 В списках 33 лучших футболистов СССР 9 раз, из них № 1 (1983, 1985, 1987 и 1989) — 4 раза, № 2 (1980, 1982 и 1988), № 3 (1981 и 1984)

Награды 
 Мастер спорта СССР международного класса: 1979 
 Заслуженный мастер спорта СССР: 1989
 Награда РФС «Легенда футбола»: 2009
 Орден «Знак Почёта»: 1985
 Орден Дружбы народов: 23 августа 1994 — за выдающиеся спортивные достижения, большой вклад в развитие отечественного футбола
 Благодарность Президента Российской Федерации: 19 апреля 1995 — за большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта, возрождение и становление спортивного общества «Спартак»
 Орден Почёта: 4 сентября 1997 — за заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта и в связи со 100-летием отечественного футбола

Статистика выступлений 
 Чемпионат СССР: 366 матчей, 89 голов
 Чемпионат России: 32 матча, 6 голов
 Всего — 398 матчей, 95 мячей
 сборная СССР: 34 игры, 12 мячей. За олимпийскую сборную СССР сыграл 10 матчей, забил 6 голов. Также за сборную СССР сыграл в 1 неофициальном матче.
 В общей сложности за карьеру провёл 542 матча, забил 138 мячей, сделал 136 голевых передач.

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Статистика игр в еврокубках
 Страница Фёдора Черенкова на юбилейном сайте общества «Спартак»
 
 Тяжёлая судьба народного футболиста — Фёдор Черенков
 Черенков в кино
 Жизнь и смерть Фёдора Черенкова
 «Пару раз в год отец отправлялся в клинику»

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной СССР по футболу
Мастера спорта СССР международного класса
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Ред Стар»
Члены Клуба 100
Члены Клуба Григория Федотова
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Выпускники Московского государственного горного университета
Умершие от опухоли мозга
Похороненные на Троекуровском кладбище